Zentrygon albifacies — вид птиц из семейства голубиных. Иногда его считали конспецифичным с Zentrygon linearis и Zentrygon chiriquensis.

Распространение 
Обитают на территории Мексики, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, а также Никарагуа.

Описание 
Длина тела самца 28-36 см, самки — 28-31 см. Вес 294—339 г. Внешний вид в целом повторяет облик Zentrygon chiriquensis, при этом между ними есть  некоторые отличия. Например, грудка Zentrygon albifacies светлее и более серая.

Биология 
Рацион этих птиц неизвестен. В Сальвадоре представители вида, возможно, гнездятся круглый год.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/white-faced-quail-dove-zentrygon-albifacies

Голубиные
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1858 году